Vollsack ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlob Vollsack (1699–1772), deutscher evangelischer Theologe
 Robert Julius Vollsack (* 1804; † nach 1867), deutscher Jurist